Аю́н-эль-Атру́с (, ) — город в южной части Мавритании, административный центр области Ход-эль-Гарби.

Географическое положение 
Расположен в 215 км к востоку от города Киффа и в 280 км к западу от города Тимбедра (по автодороге).

Климат

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 28 691 человек.

Динамика численности населения города по годам:

История 
17 апреля 1974 года около Аюн-эль-Атрус упал метеорит. В 2007 году через город проходил один из этапов ралли Дакар 2007.

Примечания 

Города Мавритании